Speers est un patronyme, toponyme est nom pouvant désigner:

Patronyme
Blake Speers (né en 1997), joueur de hockey sur glace canadien
 (né en 1997), nageur professionnel britannique
 (né en 1974), journaliste et présentateur de télévision australien

 (né en 1942), homme politique américain du Maine
 (né en 1946), homme politique unioniste nord-irlandais
 (née en 1982), journaliste et présentatrice de télévision australienne
 (1882-1955), homme d'affaires canadien
 (né en 1961), joueur de hockey sur glace américain

Toponyme

, banlieue de Newcastle en Nouvelle-Galles du Sud

, village de la Saskatchewan

Speers, borough du comté de Washington en Pennsylvanie

Speers, ville de la province de Frise

Télévision
, émission politique australienne
, émission politique australienne

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme